Республиканская Футбольная Группа «А» 1959/1960 () — 36-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1959/1960
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1959 году
Спорт в Болгарии в 1960 году